burden sharing ist ein international verwendeter Begriff für

 Lastenausgleich
 Lastenverteilung